E331 – strada europea
 E.331 – locomotiva elettrica italiana